Amerikai Egyesült Államok
 Mount Washington (Kentucky)
 Mount Washington (Massachusetts)